Лавелли (Lavelli) — фамилия.
 Лавелли, Тони (1926—1998) — американский профессиональный баскетболист.
 Лавелли, Хорхе (род. 1932) — французский театральный режиссёр итало-аргентинского происхождения.